Nuclear Dawn — компьютерная игра, в постапокалиптическом мире, в жанре FPS/RTS, анонсирована в 2006 как любительская модификация на движке Source Engine, в апреле 2009 стала коммерческим проектом использующим Source Engine. Игра вышла 27 сентября 2011 года на платформах PC и Xbox 360,. Те кто сделал предзаказ на игру с 25 июля 2011 года, по 25 августа, смогли принять участие в бета-тестировании, а также получить внутриигровую медаль, бета-тестирование было 25 августа.

Геймплей 
Один игрок в каждой команде - «Капитан», который направляет свою команду видом сверху, остальные - солдаты, как в стандартном FPS, также есть средства передвижения.
Роли солдат и капитанов описаны InterWave Studios так:

Сюжет 
Третья Мировая Война началась 22 Января 2040 года. Когда социальный, экономический и прогресс нанотехнологий был в самом разгаре. Она велась разрушительными ядерными боеголовками двадцатого века, которые уничтожали небо и землю, нановирусы, которые опустошили целые города, и машины уничтожения, которые своей бескомпромиссной жестокостью бросают вызов даже самым ужасным фантазиям.
Война уничтожила все величайшие достижения человечества, и повергла мир, который мы знали, в руины. В 2049 война все еще продолжалась, и те кто выжили, присоединялись к голубому флагу Консорциума (Consortium) или к красному Империи (Empire).(Соответственно можно будет выбрать одну из противоборствующих сторон)

Примечания

Ссылки 
 Official homepage - сайт игры.

Компьютерные игры, изданные Iceberg Interactive
Модификации Half-Life 2